Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 75 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 8 по 20 августа в Риоцентро (павильон 6). В соревнованиях приняли участие 28 спортсменов из 28 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся японский боксёр Рёта Мурата, который после Игр в Лондоне перешёл в профессионалы. Впервые с 1980 года боксёры на Олимпийских играх выступали без защитных шлемов. По окончании первого раунда соревнований стало известно, что 3-й номер посева ирландец Майкл О’Райли был исключён из числа участников соревнований, так как его допинг-проба, взятая незадолго до начала Олимпийских игр дала положительный результат.

В решающем поединке Олимпийских игр 2016 года повторился финал последнего чемпионата мира. Вновь в поединке за золото сошлись кубинец Арлен Лопес и узбекистанец Бектемир Меликузиев и также, как и в 2015 году победу одержал Лопес. Бронзовые награды завоевали азербайджанец Камран Шахсуварлы и мексиканец Мисаэль Родригес.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты  на сайте sports-reference.com